

Сумбава — острів у складі групи Малі Зондські острови
 Сумбава — округ у складі провінції Західна Південно-Східна Нуса
 Сумбава — район у складі округ Сумбава

Див. також 
 Лабуан-Сумбава